Supercoppa olandese 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa olandese 2017 – torneo di pallavolo maschile